I Зимнее первенство Украины по футболу 2008 года среди женских команд () — 1-ое Зимнее первенство Украины  по футболу среди женщин. Победителем турнира стал харьковский «Жилстрой-1».

Участники 
Благодаря этому турниру, у клубов появилась возможность получить дополнительную игровую практику во время зимнего перерыва в чемпионате. Заявки на участие в турнире подали все представители национального чемпионата кроме калушского «Нефтехимика» та херсонской «Южанки».

Турнирная таблица 
Турнир проходил в городе Мариуполь в крытом спорткомплексе «Ильичёвец» с 26 февраля по 3 марта 2008 года. Из запланированных 21 игры состоялось 20 — в последнем туре между собой не сыграли киевский «НУХТ-АТЕКС» и «Заря-2000» (Луганск).

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 ЖФК «Дончанка» (Донецк) — Архив. Статистика

2008
Футбол на Украине в 2008 году
2008 год в женском футболе